Grasshoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grasshoff (1928–2008), US-amerikanischer Regisseur
 Franziska Grasshoff (1957–1999), deutsche Schauspielerin
 Friederike Grasshoff (* 1985), deutsche Journalistin und Schauspielerin
 Johann Grasshoff (nach 1560–1618), deutscher Alchemist
 Paul T. Grasshoff (* 1969), deutscher Schauspieler
 Paula Grasshoff (* 1996), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Graßhoff
 Grashoff
 Grashof
 Graßhof